Rufoli è una frazione collinare del comune di Salerno, sede di una importante e nota attività commerciale di terracotta, con tradizione millenaria in questo campo grazie ai vicini scavi di argilla, ai piedi delle colline di Giovi.

Geografia
È ubicata fra le pendici del versante nord-orientale delle colline di Giovi e le frazioni di Ogliara, Sant'Angelo, Giovi Altimari, Sordina e San Mango Piemonte, tutte località che la cingono su tutti i punti cardinali e di cui è, dunque, confinante.

Clima
Il clima del rione e di tutta la zona collinare alle spalle di Salerno si presenta più freddo di circa 2 °C medi rispetto al centro di Salerno, con precipitazioni abbondanti concentrate in inverno e nelle stagioni di mezzo e rarissime nevicate con accumuli lievi o assenti. Non mancano le gelate nelle nottate invernali calme, stellate e stabili, con assenza di ventilazione e presenza di aria abbastanza fredda d'estrazione polare-marittima o continentale che si sedimenta e stratifica in un cuscino freddo al suolo grazie all'Inversione termica. Le notti estive sono invece prevalentemente fresche e scevre da estenuanti condizioni di afa notturna, come accade invece nel nucleo urbano di Salerno.

Cultura
A Rufoli si tiene un'importante sagra dei prodotti locali denominata "Sagra lagane e ceci" e che si svolge io weekend successivo la seconda domenica di luglio di ogni anno. 

Frazioni di Salerno